

Persone 
 Basilio Argiro il Mesardonite (... – 1017) – generale bizantino, stratega di Samo e poi catapano d'Italia dal 1010 al 1016
 Romano III Argiro (968-1034) – imperatore bizantino dal 1028 al 1034
 Poto Argiro (... – 1032) –  catapano d'Italia dal 1029 al 1032
 Argiro (1000 circa–1068) – generale bizantino e poi catapano d'Italia dal 1050 al 1058

Famiglia 
 Argiro – famiglia nobiliare di origini bizantine